Fryzja – kraina historyczna w Holandii i Niemczech
 Fryzja (niderl. Friesland) – prowincja w Holandii

Zobacz też 
 Friesland